И́горь Алекса́ндрович Войте́нко (; род. 26 февраля 1993 года, Шахтёрск, Украина) — украинский, российский и американский YouTube-блогер, спортивный тренер, мотиватор и предприниматель. Автор тренировочных программ. Основатель бренда спортивной одежды и аксессуаров Road to the Dream.

Биография 
Родился и вырос в рабочем городке Шахтёрск в семье педагогов. По совету родителей поступил после 9-го класса в техникум на специальность «электрогазосварщик».

В 2014 году бросил учёбу, уехав в Киев, где прожил полгода. Там он работал копирайтером и тренировался в спортзале.

Позже уехал в Варшаву к своей девушке. После расставания с девушкой жил с пятью украинским парнями, которые учились в Варшаве и играли в компьютерные игры. В это время открыл свой первый канал, где доказывал, что совершенствовать своё тело можно даже подручными средствами. Набрав 30 000 подписчиков, начал зарабатывать первые деньги с YouTube, бросил работу в McDonald's и переехал в Киев. Спустя 9 месяцев запустил программу «Воин Спарты», запустил бренд одежды и открыл свой первый фитнес-зал. Переехав в Москву, открыл ещё один фитнес-зал.

В 2020 году переехал в Лос-Анджелес, США. В 2021 году открыл ещё один фитнес-зал.

Личная жизнь 
С 2018 года состоит в браке с Ксенией Войтенко.

В 2020 году родилась дочь Ингрид.

В 2022 году у Ксении родилась дочь Тея.

Деятельность

YouTube 

1 мая 2015 года запустил свой первый канал. 7 сентября 2018 года открыл канал «Игорь Войтенко 1 на 1». 10 января 2020 года создал англоязычный канал NEXT Workout. 13 января 2020 года состоялся запуск канала «Игорь Войтенко Тренировки».

Приложение Next 
Создал приложение для тренировок Next.

Линия спортивной одежды 
Запустил собственный бренд одежды «Road to the Dream». В 2018 году бренд вышел на международный уровень.

Сеть спортзалов 
В декабре 2017 года открыл первый спортзал «Road to the Dream» в Киеве. В 2018 году аналогичный зал появился и в Москве, но в сентябре 2020 года зал было решено закрыть, так как он не приносил прибыль. В 2021 году открыт зал в Лос-Анджелесе для личных тренировок.

Награды 
Стал обладателем премии «Блогосфера» в номинации «Ты 3.0». Вручение проходило в рамках международного фестиваля видеоблогеров «VIDEOZHARA 2019».

Примечания 

Ютуберы Украины